Bega ist eine Stadt im Südosten von New South Wales, Australien. Sie liegt in einer Schleife des Bega River, in den hier von links der Brogo River mündet Durch die Stadt führt der Princes Highway (Route 1), von dem nördlich der Stadt der Snowy Mountains Highway (Route 18) Richtung Westen abzweigt.

Bega hat 4.368 Einwohner (Stand 2021), wobei jedoch das Einzugsgebiet – das Bega Valley Shire – sehr groß ist. Dies führt beispielsweise dazu, dass die Bega High School von etwa 1.000 Schülern besucht wird.

Australienweit ist die Stadt bekannt für den Bega Cheese.

Klima

Städtepartnerschaft 
Partnerstadt von Bega ist die US-amerikanische Stadt Littleton im Bundesstaat Colorado.

In Bega geboren 
 Henry David Jocelyn (1933–2000), britischer Altphilologe australischer Herkunft
 Lenka (* 1978), Sängerin (Rock & Pop)
 Christopher Atkinson (* 1979), Rallyefahrer

Quellen

Weblinks 

 Bega Cheese

Ort in New South Wales